Аэропорт Йоэнсуу () — аэропорт города Йоэнсуу в Финляндии. Находится в соседней коммуне Липери. Аэропорт является самым восточным аэропортом Европейского Союза. Имеется регулярное воздушное сообщение со столицей Финляндии Хельсинки. 

В 1994–1998 годах авиакомпанией Finnair выполнялись регулярные рейсы по маршруту Хельсинки–Йоэнсуу–Петрозаводск–Йоэнсуу–Хельсинки на самолётах Saab 340 авиакомпани-партнёра Finnaviation – изначально с частотой три раза в неделю. Позже частота рейсов была доведена до пяти в неделю. После сильного экономического кризиса, произошедшего в России в 1998 году, выполнение этих рейсов было прекращено.

Авиакомпании 
 Finnair
 Finncomm Airlines
 Aer Arann

Населённые пункты 
 Йоэнсуу — 11 км
 Липери — 20 км
 Полвиярви — 31 км
 Оутокумпу — 41 км
 Китеэ — 80 км
 Иломантси — 85 км

Примечания 

Аэропорты Финляндии